Siko steht für:

 Siko (Insel), eine Insel der Nordmolukken
 Odette Siko, französische Rennfahrerin

SIKO steht als Abkürzung für:
 Sächsische Impfkommission
 Sicherheitskochtopf, siehe Schnellkochtopf #Geschichte
 Sievers-Korrespondenz, siehe Max Sievers #Leben

SiKo steht für:
 Sicherheitskonzept

Abkürzung